Calderón ou Calderon peut être :

Patronyme 
 Alberto Calderon (1920–1998), mathématicien argentin ;
 Antonio Troyo Calderón (1923-2015), prélat catholique costaricien ;
 Armando Calderón Sol (1948-2017), président du Salvador de 1994 à 1999 ;
 Bianca Calderón (née en 1981), actrice mexicaine ;
 Clímaco Calderón (1852–1913), homme politique colombien ;
 Cristina Calderón (1928-2022), la dernière représentante du peuple yagan ;
 Diego Calderón (né en 1983), coureur cycliste colombien ;
 Efraín Calderón Lara (1947-1974), homme politique yucatèque ;
 Felipe Calderón (né en 1962), président du Mexique ;
  (1868-1908), politicien philippin ;
  ;
 Francisco García Calderón Landa (1834-1905), président du Pérou ;
 Gabriel Calderón (né en 1960), joueur de football argentin ;
 Gerald Calderon (1926-2014), réalisateur français ;
  (né en 1941), politicien vénézuélien ;
 Ignacio Calderón (né en 1943), footballeur mexicain ;
  ;
 Jean-Louis Calderon (1958-1989), grand reporter français ;
 José Manuel Calderón (né en 1981), joueur de basket-ball espagnol ;
 Juan Carlos Calderón (1938-2012), chanteur, musicien et compositeur espagnol ;
 Leticia Calderón (née en 1968), actrice mexicaine ; 
 Luis Calderón (1929-2022), footballeur péruvien ;
 Marcos Calderón (1928-1987), joueur et entraîneur de football péruvien ;
 Mercedes Calderón Martínez (née en 1965), joueuse de volley-ball cubaine ;
 Miguel Calderón (né en 1950), joueur et entraîneur de basket-ball cubain ;
 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), auteur dramatique et poète espagnol ;
 Pedro Ignacio Calderón, (né en 1933), Chef d'orchestre argentin ;
  (1833-1898), peintre britannique ;
 Ramón Calderón (né en 1951), avocat espagnol ;
 Rodrigo Calderón (1570-1621), homme politique espagnol ;
 Serapio Calderón (1843-1922), homme politique péruvien ;
 Sila María Calderón (né en 1942), gouverneur de Porto Rico ;
 Steven Calderón (né en 1993), coureur cycliste colombien ;
 Tego Calderón (né en 1972), chanteur portoricain ;
 William Frank Calderon (1865-1943), peintre britannique ;

Œuvre 

 Calderón, pièce de théâtre de Pier Paolo Pasolini.

Événement 
 La bataille du pont de Calderón en 1811 oppose les indépendantistes mexicains commandés par Miguel Hidalgo aux troupes espagnoles commandées par Félix María Calleja del Rey.

Toponymes 

 Le stade Vicente Calderón est un stade situé en Espagne, à Madrid.
 En espagnol,  est un synonyme de l'Alcedo, un volcan d'Équateur situé dans les îles Galápagos.

Patronyme hispanique